John kan som auktorsförkortning betyda:

 Volker John
 Albin John

Robotskapade auktorsförkortningar